Samuel Rettig
 (8474) Rettig
 Rettig ICC – Purmo (przedsiębiorstwo)